Down in the Valley steht für:

 Down in the Valley (Oper), eine Oper von Kurt Weill aus dem Jahr 1945
 Down in the Valley (Film), einen US-amerikanischen Film von David Jacobson aus dem Jahr 2005